557 Violetta — asteroide da cintura principal
 La traviata — personagem da ópera de Giuseppe Verdi
 Violetta — série de televisão do Disney Channel que leva o nome de sua protagonista